Анкалагон - ім'я дракона в творах Дж. Р. Р. Толкіна, на честь якого названо:
 Анкалагон (ссавець) - доісторична хижа тварина
 Анкалагон (черв'як)